Il doppio del torneo di tennis New Delhi Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Noam Behr e Eyal Ran che hanno battuto in finale Barry Cowan e Wesley Whitehouse 6-3, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Neville Godwin /  André Sá (primo turno)
 Noam Behr /  Eyal Ran (Campioni)

 Jeff Coetzee /  Damien Roberts (primo turno)
 Tuomas Ketola /  Petr Pála (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

New Delhi Challenger 1999